Phosphoros, auch Phosphorus (‚Lichtbringer‘), steht für:
 den Morgenstern in der griechischen Mythologie, siehe: Eosphoros
 die griechische Göttin Hekate als Lichtbringerin, siehe Hekate#Beinamen
 die römische Gottheit Lucifer, siehe Lucifer (römische Mythologie)
 eine Figur aus der Erzählung Der goldne Topf (1814) von E. T. A. Hoffmann
 Phosphoros (Zeitschrift), schwedische Literaturzeitschrift (erschienen 1810–1812)

Siehe auch:
 Phosphor